Fødselsstiftelse har flere betydninger og specialiseringer:
 Fødselsstiftelsen i København eksisterede 1750-1910.
 Fødselsanstalten i Jylland. Århus